

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 10 podstawowych 

 Słupia – osada w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Kluki
 Słupia – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Słupia
 Słupia – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Słupia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo
 Słupia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz
 Słupia – część wsi Siemień Nadrzeczny w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża
 Słupia – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Debrzno
 Słupia – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Słupia – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia
 Słupia – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Słupia Konecka
 Słupia – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Stęszew

Inne 
 Słupia – gmina wiejska
 Słupia – rzeka w środkowej części Pomorza, uchodzi do Morza Bałtyckiego
 słupia – dukat lokalny, którego emisję rozpoczęto w lipcu 2007 przez Urzędy Miasta w Słupsku i Ustce w ramach akcji promocyjnej projektu Dwumiasto

Zobacz też 
 Nowa Słupia, Stara Słupia, Słupia Kapitulna, Słupia Nadbrzeżna, Słupia Nadbrzeżna-Kolonia, Słupia Wielka, Słupia pod Bralinem, Słupia pod Kępnem, Słupia-Folwark, Słupia-Pokora

Linki zewnętrzne